Trapeze – piąty studyjny album rockowej grupy Trapeze, wydany w roku 1976. Album zatytułowany tak samo jak ich debiutancki album z roku 1970 – Trapeze.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Mel Galley – gitary, śpiew 
 Dave Holland – perkusja, instrumenty perkusyjne
 Rob Kendrick – gitary 
 Pete Wright – gitara basowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Trapeze
Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Warner Bros. Records